È la prima edizione del torneo.

In finale Anett Kontaveit ha sconfitto Irina-Camelia Begu con il punteggio di 7-6(5), 6-4.

Teste di serie 

  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (campionessa)
  Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
  Johanna Konta (ritirata)
  Nadia Podoroska (secondo turno)

  Magda Linette (semifinale)
  Sara Sorribes Tormo (semifinale)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Zhang Shuai (quarti di finale)

Wildcard 

  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Maria Mateas (primo turno)

  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

Qualificate 

  Emina Bektas (primo turno)
  Ulrikke Eikeri (primo turno)

  Alexa Glatch (primo turno) 
  Catherine Harrison (primo turno)

Lucky Losers 

  Linda Fruhvirtová (secondo turno)
  Nagi Hanatani (secondo turno)

  Tara Moore (primo turno) 
  Ena Shibahara (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tennis in the Land 2021